Fortis pode referir-se a:

 Fortis - grupo financeiro bancário e de seguros belgo-franco-neerlandês.
 Alessandro Fortis - político italiano.

Desambiguação